În fonetică, consoana oclusivă bilabială surdă este un sunet consonantic care apare în multe limbi. Simbolul său fonetic este . În limba română se notează cu litera P și apare în cuvinte precum pom , apă , cap .

Perechea sonoră a acestui sunet este consoana oclusivă bilabială sonoră .

Pronunție 

 
 
 
 
 
 

Oclusivă bilabială surdă, Consoană